Ранчо ел Агвакате има више значења:

 Ранчо ел Агвакате (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Агвакате, Ранчо лас Уертас (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику